Murray Alexander Armstrong (né le  à Manor, en Saskatchewan, au Canada - mort le  à Saint Augustine, en Floride, aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 devenu entraîneur.

Carrière 

Il meurt à 94 ans, en Floride, le .

Statistiques 

|1935-1936 || Rovers de New York || EHL ||n/d ||15 ||23 ||38 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1936-1937 || Stars de Syracuse || IAHL ||43 ||14 ||21 ||35 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1937-1938 || Stars de Syracuse || IAHL ||35 ||7 ||31 ||38 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1937-1938 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1938-1939 || Stars de Syracuse || IAHL ||50 ||27 ||27 ||54 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1938-1939 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1939-1940 || Americans de New York || LNH ||48 ||16 ||20 ||36 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0  
|- 
|1940-1941 || Americans de New York || LNH ||47 ||10 ||14 ||24 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1941-1942 || Americans de Brooklyn || LNH ||45 ||6 ||22 ||28 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1942-1943 || Caps de Régina || SSHL || ||29 ||32 ||61 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1943-1944 || Red Wings de Détroit || LNH ||28 ||12 ||22 ||34 ||4 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
|1944-1945 || Red Wings de Détroit || LNH ||50 ||15 ||24 ||39 ||11 ||14 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|1945-1946 || Red Wings de Détroit || LNH ||40 ||8 ||18 ||26 ||4 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
|1946-1947 || Texans de Dallas || USHL ||42 ||15 ||31 ||46 ||10 ||6 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|1946-1947 || Bisons de Buffalo || LAH ||19 ||10 ||8 ||18 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

|270 ||67 ||121 ||188 ||52 ||30 ||4 ||6 ||10 ||2

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Americans de Brooklyn
Joueur des Americans de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Bisons de Buffalo
Champion de la Coupe Calder
Naissance en janvier 1916
Naissance en Saskatchewan
Décès en décembre 2010
Décès à Saint Augustine
Décès à 94 ans
Gagnant du trophée Lester-Patrick